Гран-при Сан-Марино 1995 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 30 апреля 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Герхард Бергер 1:29,568
 Первая гонка Найджела Мэнселла за МакЛарен в этом сезоне.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино